Hrubý Jesenik kan verwijzen naar:
 Hrubý Jeseník (gebergte), gebergte in het oosten van Tsjechië
 Hrubý Jeseník (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk, Tsjechië